Ови́диу (, ) — город в жудеце Констанца, Добруджа, в Румынии. Административно городу также подчинено село Пояна (население 797 человек, 2002 год).

Город расположен на расстоянии 197 км к востоку от Бухареста, 10 км северо-западнее Констанцы, 136 км южнее Галаца.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в городе проживало  человека.

Этнический состав населения города:

Родным языком назвали:

Состав населения города по вероисповеданию:

Внешние ссылки 
 Данные о городе Овидиу на сайте Ghidul Primăriilor

Примечания 

Города Констанцы